Султаш Баелов, другой вариант фамилии — Байелов (; 1902 год, Семипалатинская область, Российская империя — 1989 год) — скотник-пастух колхоза «Саргорык» Абайского района Семипалатинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Родился в 1902 году в бедной крестьянской семье в Семипалатинской области (сегодня — Абайский район Восточно-Казахстанской области). С 1930 года трудился скотником-пастухом в колхозе «Саргорык» Абайского района. Трудился в этом колхозе до выхода на пенсию в 1963 году.

За выдающиеся трудовые достижения удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался в 1989 году.

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Байелов Сұлташ: б. 236.

Ссылки 
  Байелов Султаш , Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А.С. Пушкина